Detta är en lista över sjöar i Uppvidinge kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Uppvidinge kommun.

Lista

Uppvidinge kommun
 Lista